Два кораблі військово-морських сил Франції отримали назву La Fayette на честь національного героя Франції, а також Сполучених Штатів Америки (учасник війни за незалежність) Жильбера дю Мотьє, маркіза де Ла Файєт:

  La Fayette (R96) - легкий авіаносець типу «Лафаєт», колишній американський типу «Індепенденс».
 «Лафаєт» (F710) – французький фрегат, виконаний за технологією головний корабель свого класу
Назви військових кораблів Франції
Багатозначні терміни: кораблі